Vampira est un film britannique de Clive Donner sorti en 1974.
 Vampira (Maila Nurmi de son vrai nom) est une actrice finno-américaine connue pour ses rôles dans les films d'horreur des années 1950.
 Vampira est le nom de scène de Gloria Jacobsen (1927-2002), une illusionniste américaine.